Az Amenmosze vagy Amenmessze (Ámon gyermeke) ókori egyiptomi név volt. Híres viselői:

 Amenmessze, a XIX. dinasztia egyik fáraója
 Amenmosze, I. Thotmesz fia (XVIII. dinasztia)
 Amenmosze, nemesember III. Thotmesz és II. Amenhotep uralkodása alatt, sírja a TT42
 Amenmosze, nemesember, thébai háznagy III. Amenhotep uralkodása alatt, sírja a TT89
 Amenmosze, az Amarna-levelekben Amanmaššaként említett hivatalnok
 Amenmosze, Ámon jószágainak felügyelője a XVIII. dinasztia végén
 Amenmosze, Pendzserti fia, királyi írnok II. Ramszesz uralkodása alatt
 Amenmosze, vezír II. Széthi és Amenmessze idején (XIX. dinasztia), sírja a TT318
 Amenmosze, Théba polgármestere IV. Ramszesz, V. Ramszesz és VI. Ramszesz alatt (XX. dinasztia)

Ókori egyiptomi nevek